Plaatsen
Breukelen (Utrecht), dorp en voormalige gemeente
Breukelen (Noord-Brabant), wijk en voormalige buurtschap in de gemeente Boxtel

Personen
Hans van Breukelen, voormalig Nederlands keeper
Ivo van Breukelen, radio-dj, voice-over en presentator